Por Inés Enríquez puede referirse a:

 Inés Enríquez y Fernández de Córdoba, abadesa del Monasterio de Santa Clara de Moguer.
 Inés Enríquez de Castilla, dama castellana.
 Inés Enríquez Frodden, política chilena.